NCY, sigle composé des trois lettres N, C et Y, est un code, qui signifie Aéroport d'Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc (France) selon la liste des codes AITA (IATA en français) des aéroports.